Viso del Alcor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Viso del Alcor, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Viso del Alcor (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar